Соревнования по настольному теннису среди мужчин в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2016 года проходили с 6 по 11 августа в третьем павильоне Риосентро. 

В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 46 стран. Олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине Чжан Цзикэ дошёл до финала, где уступил Ма Луну. Два китайских игрока встретились в финале Олимпийских игр третий раз подряд. Китайский спортсмен выиграл золото в мужском одиночном разряде пятый раз за 8 Олимпиад. Дзюн Мидзутани стал первым в истории японцем, выигравшим олимпийскую медаль в мужском или женском одиночном разряде на Олимпийских играх.

Медалисты

Посев 
Посев спортсменов на олимпийском турнире осуществлялся согласно рейтингу ITTF на 1 августа 2016 года. Первые 16 сеянных теннисистов начнут выступление с третьего раунда.

<ol start="1">
  Ма Лун
  Чжан Цзикэ
  Дмитрий Овчаров
  Дзюн Мидзутани
  Чуан Чжиюань
  Вон Чаньтхин
  Владимир Самсонов
  Маркуш Фрейташ

<ol start="9">
  Чон Ён Сик
  Тимо Болль
  Тан Пэн
  Ли Сан Су
  Симон Гози
  Тьягу Аполония
  Андрей Гачина
  Штефан Фегерль

Спортсмены, посеянные с 17-го по 32-е место начнут олимпийский турнир со второго раунда.

<ol start="17">
  Коки Нива
  Александр Шибаев
  Панайотис Гьонис
  Кристиан Карлссон
  Ли Пин
  Йонатан Грот
  Эмманюэль Лебессон
  Пер Герелль

<ol start="25">
  Чэнь Цзяньань
  Гао Нин
  Квадри Аруна
  Коу Лэй
  Ахмет Ли
  Ван Цзэнъи
  Роберт Гардос
  Лиам Питчфорд

Результаты

Решающие матчи

Плей-офф

Секция 1

Секция 2

Предварительный этап

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Ссылки 
 Настольный теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации настольного тенниса (ITTF)